Samstag – sabato in lingua tedesca, sesto giorno della settimana
 Yvonne Samstag – immunologa tedesca e docente